Édouard Huet (1751-1819), général de brigade français ;
 Édouard Huet (?-1882), fondateur d'écoles pour sourds au Brésil et au Mexique ;
 Édouard Huet du Pavillon (1819-1908), botaniste français.